Thelocarpon — рід грибів родини Thelocarpaceae. Назва вперше опублікована 1853 року.

Класифікація 
До роду Thelocarpon відносять 61 вид:

Примітки

Джерела 

 Nylander, W. 1853. Lichenes algerienses novi. Annales des Sciences Naturelles Botanique. 20:315-320 - P.318

Роди грибів